Broadoak – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Broadoak – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Broadoak – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Broadoak – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalii
 Broadoak – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
Zobacz też:
 Broad Oak